«José Antonio García» - conjunto del nombre propio José-Antonio y el apellido García - puede referirse a:

Personajes 
 José Antonio García Belaúnde (1948–), abogado, diplomático peruano;
 José Antonio García Blázquez (1940–), escritor español;
 José Antonio García Calvo "García Calvo" (1975–), futbolista español;
 José Antonio García Fernández (1992–), futbolista mexicano;
 José Antonio García García "Pitos" (1961–), cantante español;
 José Antonio García Mohedano (1741–1804), religioso español;
 José Antonio García Muñoz (1962–), "Ciudadano García" periodista y director de programas de radio español;
 José Antonio García Suárez (1928–2006), gaitero español;
 José Antonio García (1858-1904), político tucumano.